Беркино — название населённых пунктов в России:
 Беркино — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Беркино — деревня в Волоколамском районе Московской области.